

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe
 Glinica – część miasta Jedlina-Zdrój
 Glinica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Żukowice 
 Glinica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Jordanów Śląski 
 Glinica – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów 
 Glinica - część wsi Narew w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew
 Glinica – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Ciasna

Inne 
 Glinica – wzgórze w paśmie Wzgórz Strzelińskich

Zobacz też 
 Glinice, Glina, Glinianki